Robert Wilson kan syfta på:

 Robert Wilson (1803-1870), amerikansk politiker, senator för Missouri 1862-1863, se Robert Wilson (senator).
 Robert Wilson (född 1957), brittisk författare, se Robert Wilson (författare).
 Robert Wilson (född 1941), amerikansk teaterregissör, se Robert Wilson (regissör).
 Robert Wilson (född 1935), kanadensisk roddare, se Robert Wilson (roddare).
 Robert B. Wilson (född 1937), amerikansk nationalekonom och vinnare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne, se Robert B. Wilson.
 Robert W. Wilson (född 1936), amerikansk radioastronom, se Robert Woodrow Wilson.
 Robert Thomas Wilson (1777–1849), brittisk general